Piwowarska steht für:

 Kompania Piwowarska, polnische Brauerei

Piwowarska ist der Familienname von:

 Agnieszka Piwowarska (* 1978), polnische Schauspielerin
 Joanna Piwowarska (* 1983), polnische Stabhochspringerin